Darkness Falls (1999), een thriller/dramafilm uit 1999 onder regie van Gerry Lively
 Darkness Falls (2003), een horrorfilm uit 2003 onder regie van Jonathan Liebesman